Der Wahlkreis 82 Papenburg ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst die Stadt Papenburg, die Gemeinden Rhede (Ems) und die Samtgemeinden Dörpen, Lathen, Nordhümmling, Sögel und Werlte.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Papenburg sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Hartmut Moorkamp (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 82.

Landtagswahl 2017 

Zur vorgezogenen Landtagswahl in Niedersachsen 2017 gab es im Wahlkreis 082 Papenburg keine Einzelbewerbungen, aber 15 Landeslisten, davon fünf mit angeschlossenen Direktkandidaturen. Das Direktmandat konnte Bernhard Busemann (CDU) erfolgreich verteidigen.

Die Wahlbeteiligung lag mit 62,64 % leicht unter dem Landesdurchschnitt von 63,11 %.

|-
! Partei
! Direktkandidatur
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
|data-sort-value="1"| CDU
| 
| 60,10
| 55,16
|-
|data-sort-value="2"| SPD
| 
| 24,43
| 24,43
|-
|data-sort-value="3"| GRÜNE
| 
| 4,59
| 4,74
|-
|data-sort-value="4"| FDP
| 
| 7,48
| 7,07
|-
|data-sort-value="5"| DIE LINKE.
| 
| 3,41
| 2,59
|-
|data-sort-value="6"| AfD Niedersachsen
|
|
| 4,56
|-
|data-sort-value="9"| BGE
|
|
| 0,08
|-
|data-sort-value="13"| DM
|
|
| 0,06
|-
|data-sort-value="16"| FREIE WÄHLER
|
|
| 0,19
|-
|data-sort-value="17"| LKR Niedersachsen
|
|
| 0,02
|-
|data-sort-value="18"| ÖDP
|
|
| 0,03
|-
|data-sort-value="19"| Die PARTEI
|
|
| 0,41
|-
|data-sort-value="20"| Tierschutzpartei
|
|
| 0,45
|-
|data-sort-value="21"| PIRATEN
|
|
| 0,13
|-
|data-sort-value="22"| V-Partei³
|
|
| 0,06
|}

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Papenburg fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Bernd Busemann (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 82.

|-
! Partei
! Direktkandidat
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
| CDU
| 
| 65,9
| 55,7
|-
| SPD
| 
| 20,7
| 19,9
|-
| FDP
| 
| 3,8
| 11,8
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| 
| 7,4
| 7,6
|-
| DIE LINKE
| 
| 2,3
| 2,0
|-
| Piratenpartei || || ||1,4
|-
| NPD || || ||0,6
|-
| Freie Wähler || || ||0,5
|-
| Die Freiheit || || ||0,3
|-
| PBC || || ||0,1
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,0
|}

Die Wahlbeteiligung betrug 58,8 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Papenburg sechs Kandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Bernd Busemann (CDU).

|-
! Partei
! Direktkandidat
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
| CDU
| 
| 56,3
| 59,4
|-
| SPD
| 
| 19,9
| 17,7
|-
| FDP
| 
| 6,7
| 7,9
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| 
| 7,6
| 5,4
|-
| Die Linke
| 
| 4,7
| 4,9
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| 
| 4,9
| 2,5
|-
| NPD
|
|
| 0,8
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,4
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,1
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
| Demokratische Alternative
|
|
|
|-
| Republikaner
|
|
|
|}

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Emsland)